Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1997—1998, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат прошёл с 30 ноября по 7 декабря 1997 года в Сент-Джоне (Канада).

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 1997 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши 

WD = спортсмен снялся с соревнований.

Девушки

Спортивные пары

Танцевальные пары

Ссылки 

 

1997 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 1997 году
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Канаде
Международные соревнования по фигурному катанию в Канаде
Спортивные соревнования в Сент-Джоне
Ноябрь 1997 года